Les Fabulettes est le titre d'une série de disques d'Anne Sylvestre. Deux disques de la chanteuse portent ce même titre :
 Fabulettes (1962), super 45 tours ;
 Fabulettes (1969), album.

Homonymie de titre